El término pijuí rojizo puede referirse a:

 Pijuí rojizo (M. rubiginosus), uno de los nombres comunes de la especie de ave Margarornis rubiginosus;

 Pijuí rojizo (S. rutilans), el nombre común de la especie de ave Synallaxis rutilans de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología.